Марк Петроний Мамертин () — римский государственный деятель первой половины II века.

Мамертин, по всей видимости, был африканского или италийского происхождения и происходил из сословия всадников. В 133—137 годах он занимал должность префекта Египта. Спустя два года Мамертин стал префектом претория и оставался им до 143 года. За заслуги император Антонин Пий включил его в состав сената. В 150 году Мамертин был назначен консулом-суффектом вместе с Марком Кассием Аполлинаром.

У Мамертина было два сына: Марк Петроний Сура Мамертин и Марк Петроний Сура Септимиан, казнённые в правление Коммода.

Литература 
 Der Neue Pauly. Stuttgart. 1999. T. 9. c. 676.

Префекты Египта
Префекты претория эпохи принципата